Een verkeersweg:
 N291 (België)
 N291 (Nederland), zie Provinciale weg 291
 N291 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing